Postojale su dvije klase podmornica s oznakom K

Američke podmornice klase K
Britanske podmornice klase K